De Ronde van de Haut-Var 1998 werd verreden op zaterdag 21 februari. Het was de 30ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 180 kilometer. In totaal kwamen slechts 34 renners van de 196 gestarte renners over de streep in Draguignan.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1998
Eendagswielerwedstrijd in 1998